Die Liste der Außenminister 2011 enthält sämtliche Außenminister der Welt, die zwischen dem 1. Januar und 31. Dezember 2011 im Amt waren. Angaben zu Außenministern von abhängigen bzw. von den Vereinten Nationen nicht als selbstständige Staaten anerkannten Gebieten sowie frühere oder spätere Amtszeiten sind kursiv geschrieben.

Südsudan wurde am 9. Juli 2011 unabhängig.

Literatur 
 Der neue Fischer Weltalmanach 2012. Fischer, Frankfurt am Main September 2011, ISBN 978-3-596-72012-5.
 Der neue Fischer Weltalmanach 2013. Fischer, Frankfurt am Main September 2012, ISBN 978-3-596-72913-5.

Weblinks 
 www.rulers.org
 www.weltalmanach.de

2011
Außenminister